Фажана () је градић и општина у Истарској жупанији, у Хрватској. Некада рибарска лука а данас туристичко место из кога се бродом долази до националног парка Бриони.

Географија 

Фажана се налази на западној обали Истре, око 8 -{km}- северозападно од Пуле. Лоцирана је на регионалном путу Водњан-Фажана-Вели Врх-Пула. Општина захвата површину од 13 -{km²}-.

Становништво 

На попису становништва 2011. године, општина Фажана је имала 3.635 становника, од чега у самој Фажани 2.009.

Попис 1991. 

На попису становништва 1991. године, насељено место Фажана је имало 2.716 становника, следећег националног састава:

Литература

Спољашње везе 

 Презентација Фажане

Насељена места у Хрватској
Насељена места у Истарској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској
Општине у Хрватској
Општина Фажана